Emerson Castro (Porto Velho, 11 de junho de 1973) é um empresário e ex-político brasileiro. Foi Secretário chefe da casa civil do estado  de Rondônia. Foi filiado ao MDB no qual foi presidente estadual da Juventude PMDB e membro titular do Diretório Estadual.

É formado em Direito e Hotelaria, especialista em gestão pública pelo CLP - Centro de Liderança Pública  e pelo instituto Amana Key.
foi Prefeito em exercício de Porto Velho no fim de 2012, devido ao afastamento do prefeito Roberto Sobrinho, por força judicial; foi vice-prefeito de 2008 a 2012; foi Secretário Municipal de Esportes e vereador por dois mandatos.

No dia 16 de janeiro de 2013, a convite do Governador Confucio Moura (PMDB) assume a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Economico e Social, cargo que ocupou até setembro do mesmo ano, quando assumiu a secretaria de estado da Educação, cargo que ocupou até o mês de novembro de 2014, data em que se desincompatibilizou da SEDUC para assumir a articulação política na Casa Civil do governo.

Enquanto empresário, foi presidente fundador da Associação de Jovens empresários de Rondônia (AJE-RO) e presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira em Rondônia (ABIH-RO) 

Casado com a empresária Binha Rios, pai de 3 filhos. Membro do Lions Clube Porto Velho-Centro e membro da Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia, GLOMARON, onde ocupou o cargo de Grande Secretário do Grão-Mestrado. Recebeu também a Comenda Marechal Rondon - mais alta honraria do governo do Estado de Rondônia.

Naturais de Porto Velho
Políticos de Rondônia
Maçons do Brasil
Secretários municipais de Porto Velho
Secretários estaduais de Rondônia
Membros do Lions Clubs International
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)
Empresários de Rondônia